Por Denison pode estar à procura de:
 Denison (Iowa)
 Denison (Kansas)
 Denison (Texas)

Ver também 
 Dennison

Desambiguações de topônimos